Весела́ Ро́ща — село в Україні, у Криничанській селищній громаді Кам'янського району Дніпропетровської області.

Населення — 49 мешканців.

Географія 
Село Весела Роща розташоване за 2 км від лівого берега річки Суха Сура, нижче за течією на відстані 3 км розташоване село Вишневе, за 2 км — смт Новомиколаївка.

Посилання 

 Погода в селі Весела Роща

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Кам'янського району (Дніпропетровська область)